

Географічні об'єкти 
Села:
 Вітрянка — Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Вітрянка — Чернівецька область, Дністровський район

 Вітрянка — одна із колишніх назв сучасного села Слобідка-Малиновецька

Медицина 
 Вітрянка — просторічна назва контагіозного вірусного захворювання з групи герпесвірусних інфекцій.

Розваги 
 Вітрянка — 10 епізод 2 сезону (№ 23) серіалу «Південний парк»